Дискография украинского певца и актёра Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, включает в себя четыре студийных альбома, два мини-альбома и пять сборников.

Ещё до того как попробовать себя в качестве певца, Андрей Данилко гастролировал со своим театром по городам Украины. Спектакль обычно стоял из миниатюр и сценок. Особенной популярностью пользовался персонаж Верки Сердючки — полтавской проводницы. Через пару лет на каждом рынке можно было услышать кассетные записи с монологами Сердючки. В 1997 году был издан сборник монологов на компакт-кассете. В том же году Данилко начинает сотрудничество с лейблом Mamamusic, выходит его первая песня «Просто Вера» (песня является пародией на песню «Просто Тая» украинской певицы Таисии Повалий). В том же году Андрей Данилко в образе проводницы Верки начинает вести ток-шоу «СВ-шоу». Новые песни Данилко также писал в юмористическом ключе, среди них «Абрикосы», «Я рождена для любви», «Ваза и пион», «Контролёр», «По чуть-чуть». В тот же период начинают сниматься и видеоклипы, которые активно транслируются на украинском телевидении, некоторые попадают в хит-парад «Територія А». В 1998 году был выпущен мини-альбом «Я рождена для любви».

В 2001 году выходят синглы «Пирожок» и «Гоп-гоп», которые становятся популярным не только в Украине, но и во всём СНГ. За песню «Гоп-гоп» Верка получает свой первый «Золотой Граммофон». В конце 2001 года на экраны выходит новогодний мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки», в котором появляется Верка в образе самогонщицы и исполняет песню «Горiлка». В конце 2002 года Верка вновь появляется в мюзикле «Золушка», где в образе Брунгильды совместно с «ВИА Грой» исполняет песню «Я не поняла», которая становится большим хитом. В 2003 году выходит первый полноформатный студийный альбом «Ха-ра-шо!», который сопровождается активной поддержкой супер-хита «Всё будет хорошо». Пластинка расходится миллионным тиражом в России и Украине, где она имеет бриллиантовую сертификацию.

В конце 2003 года вышел ещё один альбом Верки «Чита Дрита», на этот раз состоящий только из новых песен. Выпуск альбома сопровождался синглом «Новогодняя», который занял первое место в радиочарте СНГ. В 2004 году выходит сингл «Жениха хотела», записанный с Глюкозой, и также занимает первое место в СНГ. На волне популярности песни был выпущен одноимённый сборник с песнями, записанными ещё в конце девяностых. В конце года вышло переиздание альбома «Чита Дрита» с новой песней «Ёлки», ставшей очередным хитом.

В 2005 году был выпущен альбом Tralli-Valli, сопровождавшийся такими успешными синглами как «Трали-вали» и «Хорошо красавицам». В том же году выходит инструментальный альбом Андрея Данилко «После тебя…». В том же году Андрей принимает участие в записи сингла «Hop Hop Hop» на польском языке совместно с  для его проекта .

В 2007 году Верка Сердючка отправляется в Хельсинки представлять Украину на конкурсе «Евровидение» с песней «Dancing Lasha Tumbai». Сердючка занимает второе место в финале, а песня «Dancing Lasha Tumbai» становится хитом и входит в чарты многих европейских стран. Тогда же в Европе был выпущен сборник Dancing Europe, который попадает на 105 место французского альбомного чарта. В 2008 году выходит новый студийный альбом Doremi Doredo.

В период с 2010 по 2012 годы Верка выпускает три песни: «Дольче Габбана», «Смайлик» и «#switter», которые становятся громкими хитами в СНГ. В 2014 году выходит сингл «Гидропарк». В 2019 году Сердючка выпускает сингл «Make It Rain Champagne», который быстро становится популярным в Украине и занимает 7 место в радиочарте. 4 сентября 2020 года был выпущен англоязычный мини-альбом Sexy.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Саундтреки

Прочие альбомы

Синглы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Верка Сердючка
Сердючка, Верка
Сердючка, Верка